Metopininae — велика підродина двокрилих родини мух-горбаток, куди належить понад половина видів родини. Виділена ще 1929 року історично розділялася на 2 триби Metopinini та Beckerinini. Натомість у 1990-ті було запропоновано низку родів виділити в трибу Megaseliini. Дізней у 2003 році запропонував поділяти підродину на перевизначену трибу Metopinini та нову Gymnophorini.

Систематика 

 Триба:Beckerinini
 Рід: 
 Триба:Metopinini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
</div>

Примітки 

Горбатки (двокрилі)
Підродини комах